Ben Haggerty, noto come Macklemore – rapper e cantautore statunitense 
 Captain Haggerty – attore statunitense
 Don Haggerty – attore statunitense
 John Haggerty – musicista statunitense
 Meghan Haggerty – ex pallavolista statunitense